Das Damendoppel der Australian Championships 1961 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Maria Bueno und Christine Truman. Im Endspiel setzten sich Mary Reitano / Margaret Smith gegen Mary Hawton / Jan Lehane mit 6:4, 3:6 und 7:5 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1961